Gau steht für:
 Gau, Landstrich, Verwaltungseinheit oder Organisationseinheit
 Gau (auch: Gäu), Landschaftstyp, siehe Gäulandschaft
 Gau (Ägypten), altägyptische Verwaltungseinheit
 Gau (Insel), Insel in Fidschi
 Tibetisches Gau, liturgisches Gerät

Personen:
 Albert Gau (1910–1993), französischer Politiker
 Andreas Gau (1800–1862), katholischer Theologe
 Charles Louis Joseph de Gau de Frégeville (1762–1841), französischer General und Politiker
 Franz Christian Gau (1790–1853), deutsch-französischer Architekt und Baumeister
 Heinrich Gau (1903–1965), deutscher Politiker und Verwaltungsbeamter
 Hugo Gau-Hamm (1889–1967), deutscher Schauspieler bei Bühne und Film
 Lutz Gau (* 1959), deutscher Handballspieler und -trainer
 Norbert Gau (* 1962), deutscher Behindertensportler
 Walter Gau (1956–2020), österreichischer Politiker

gau steht für:
 Kondekor (ISO-639-3-Code), Varietät von Ollari, siehe zentral-dravidische Sprache

GAU  steht für:
 GAU-19: schweres Maschinengewehr nach Gatlingklasse
 Georg-August-Universität, siehe Georg-August-Universität Göttingen
 Größter anzunehmender Unfall, siehe Auslegungsstörfall
 davon abgeleitet umgangssprachlich Worst-Case-Szenario, siehe Worst Case
 Flughafen Guwahati (IATA-Code), Flughafen von Borjhar, Assam, Indien
 GAU, Teil eines Tripletts eines Codons, siehe Genetischer Code #Codon

Siehe auch:
 Gäu
 Gouw

Abkürzung